Ravensthorpe – miejscowość w stanie Australia Zachodnia
 Ravensthorpe – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cambridgeshire
 Ravensthorpe – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northamptonshire
 Ravensthorpe – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire